El término arroyo Chuy puede referirse a:

 arroyo Chuy, curso de agua que atraviesa a Uruguay y a Brasil.
 arroyo Chuy (Cerro Largo), curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.